Philip Showalter Hench, Amerikaans arts en Nobelprijswinnaar
 John Hench, Amerikaans striptekenaar